UFG puede referirse a:

 Universidad Francisco Gavidia, El Salvador; o
 Universidad Federal de Goiás, Brasil.

Siglas